Bosznia-Hercegovina
Lokve falu Čapljina községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Lokve falu Foča-Ustikolina községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
Lokve falu Hadžići községben, a Szarajevói kantonban

Horvátország
Lokve falu és község, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szerbia
Lokve (Локве), Végszentmihály falu szerb neve Alibunár községben, a Dél-bánsági körzetben

Szlovénia
Lokve falu Nova Gorica községben, Goriška régióban